Marie Pia Savojská (16. října 1847 – 5. července 1911) byla portugalská královna, manželka Ludvíka I. Portugalského.

Život 
Marie Pia byla dcerou italského krále Viktora Emanuela II. a jeho manželky Adelheid Rakouské. Jejími bratry byli italský král Umberto I. a Amadeus I. Španělský.

6. října roku 1862 se v Lisabonu vdala za portugalského krále Ludvíka z dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha. Jako královna byla Marie Pia známá jak pro svou extravaganci a finančně náročný životní styl, tak pro angažovaní se v charitě. Z manželství se narodili dva synové:

 Karel I. (28. září 1863 – 1. února 1908), král Portugalska a Algarve od roku 1889 až do své smrti, spolu s nejstarším synem zemřel při atentátu, ⚭ 1884 Amélie Orleánská (28. září 1865 – 25. října 1951), dcera francouzského pretendenta trůnu Ludvíka Filipa Orleánského
 Alfonso (31. července 1865 – 21. února 1920), vévoda z Porta, ⚭ 1917 Nevada Stoody Hayes (21. října 1870 – 11. ledna 1941), morganatické manželství

Král Ludvík zemřel 19. října 1889, Marie Pia si však u dvora zachovala silnou pozici a v případě nepřítomnosti krále a královny sloužila coby regentka království. Silně ji zasáhl úspěšný atentát na jejího syna Karla a korunního prince Ludvíka Filipa, ke kterému došlo 1. února 1908. Během posledních let v Portugalsku vykazovala známky senility a zřídka byla na veřejnosti spatřena.

Zažila ještě sesazení svého mladšího vnuka Manuela z trůnu a vyhlášení portugalské republiky v roce 1910. Poté se vrátila do své rodné Itálie, kde rok poté zemřela.

Královna 
Maria Pia se neangažovala v politických záležitostech, ale při konfliktu s João Carlosem vévodou ze Saldanhy roku 1870, prohlásila: "kdybych byla králem, nechala bych ho zastřelit!"

Jako královna byla Maria Pia považována za poněkud extravagantní, hlavně z důvodu množství svých aktivit v oblasti charity a dobročinných akcí na pomoc prostým Portugalcům. Ti ji pro její soucit a práci pro sociálně slabé přezdívali „milosrdný anděl“ a „matka chudých“. Na druhou stranu si však také potrpěla na nákladné společenské akce. Měla také velký podíl na zvelebení interiéru královského paláce Ajuda v Lisabonu, který dodnes slouží jako reprezentační sídlo a jsou v něm přijímány státní návštěvy.

Vyznamenání 
  dáma Řádu Terezy – Bavorské království
  dáma velkokříže Řádu svatého Mauricia a svatého Lazara – Italské království
  dáma Řádu svaté Isabely – Portugalské království
  dáma velkokříže Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa – Portugalské království
  dáma Řádu hvězdového kříže – Rakouské císařství
  dáma Řádu královny Marie Luisy – Španělsko
 Zlatá růže – Vatikán, 1849

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Portugalské královny
Savojští
Královny matky
Nositelé Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa
Nositelé Řádu svaté Isabely
Nositelé Zlaté růže
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Dámy Řádu Terezy
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Narození v roce 1847
Narození 16. října
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1911
Úmrtí 5. července
Ženy